Blanca de França (duquessa d'Orleans), (1328, Châteauneuf-sur-Loire - 1393, Vincennes), filla de Carles IV de França i de Joana d'Evreux, duquessa consort d'Orleans
 Blanca de França o Blanca de Castella i d'Anglaterra (1188 -1252), esposa de Lluís VIII de França
 Blanca de França o Blanca de Borgonya (~1294 -1326), primera esposa de Carles IV de França
 Blanca de França o Blanca d'Evreux (1330 -1398), segona esposa de Felip VI de França
 Blanca de França i de Provença (1252, Jaffa-1320, París), filla de Lluís IX de França.